Le tournoi de Gstaad est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 250 Series, se dispute du 18 au .

Feliciano López remporte le simple messieurs. En finale, il bat Robin Haase, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Julio Peralta et Horacio Zeballos.

Faits marquants 
 On note les forfaits du Colombien Santiago Giraldo et de l'Espagnol Fernando Verdasco. 
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Marco Chiudinelli et Agustín Velotti.
 Le Tchèque Jan Mertl, âgé de 34 ans, signe sa première victoire sur le circuit ATP en battant au  le Suisse Yann Marti en 3 sets.
 Le Suédois Elias Ymer,  mondial, atteint pour la première fois de sa carrière les quarts de finale d'un tournoi ATP. Pour cela, il a eu besoin de 12 balles de match et 2 h 30 de jeu pour battre le Russe Konstantin Kravchuk au .
 Feliciano López remporte le  de sa carrière en battant en finale le Néerlandais Robin Haase, également finaliste en 2013 (6-4, 7-5).
 En double, Julio Peralta et Horacio Zeballos remportent leur  ensemble en s'imposant face à Mate Pavić et Michael Venus (7-6, 6-2). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2016
Gstaad
Sport en Suisse en 2016
Tennis en juillet 2016